Die Yamazaki (, Yamazaki-shi) waren eine Familie des japanischen Schwertadels (Buke) aus der Provinz Mino. Die Yamazaki gehörten während der frühen Edo-Zeit mit einem Einkommen von 50.000 Koku zu den kleineren Tozama-Daimyō.

Genealogie 
 Yamazaki Ieharu (山崎家治; 1594–1648), zweiter Chef des Klans, baute sich in der Siedlung, die zur ehemaligen Wohnsitzes der Mimura, der Burg Kakushu (鶴首城) gehörte, ein Festes Haus (陣屋, Jinya) mit dem Namen Nariwa (成羽). 1639/1641 wurde er versetzt und erhielt die Burg Marugame als Daimyō mit einem Einkommen von 50.000 Koku. Nach zwei Generationen erlosch die Linie 1657.

In der Gegend um Nariwa residierten für einige Zeit die Mizunoya (水谷), die sich dort ein neues Festes Haus bauten. Nach ihrer Versetzung 1641 nach auf die benachbarte Burg Matsuyama in der Provinz Bitchū gab es dort keine Samurai mehr.

 Toyoharu (山崎豊治), Ieharus zweiter Sohn, konnte 1655 mit einem Einkommen von 5000 Koku an den Ort zurückkehren. Er erweiterte das vorhandene Feste Haus beträchtlich. Der letzte Chef des Hauses, 
 Harumasa (山崎治正; 1821–1876) erhielt 1868 mit einem entsprechend erhöhten Einkommen den Rang eines Daimyō.

Einzelnachweise

Literatur 
 Takahashi, Ken‘ichi: Yamazaki. In: Kamon – Hatamoto Hachiman koma. Akita Shoten, 1976. S. 296.
 Ikeda, Koichi: Marugame-jo. In: Miura, Masayuki (Hrsg.): Shiro to jinya. Saikoku-hen. Gakken, 2006. ISBN 978-4-05-604379-2.
 Kato, Masafumi: Nariwa jinya. In: Miura, Masayuki (Hrsg.): Shiro to jinya. Saikoku-hen. Gakken, 2006. ISBN 978-4-05-604379-2.

Buke (Adel)